Кировское водохранилище:

 Кировское водохранилище (Казахстан)
 Кировское водохранилище (Киргизия)